

Кобилкі — село в гміні Людвін Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Кобилкі — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Кобилкі — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства